Masters 1976 var den andra upplagan av den professionella inbjudningsturneringen i snooker. Den spelades i New London Theatre i London, England. Tio av världens bästa spelare bjöds in. Ray Reardon, som förlorat föregående års Mastersfinal, vann detta år sin första och enda Masterstitel.

Resultat 

1976 i Storbritannien
1976
Snookersäsongen 1975/1976
Sportevenemang i London